Château des Granges ist der Name mehrerer Schlösser in Frankreich:
 Château des Granges (Auvergne) in der Gemeinde Escurolles
 Château des Granges (Côtes-d’Armor) in der Gemeinde Hénon
 Château des Granges (Marne) in der Gemeinde La Noue
 Château des Granges (Nièvre) in der Gemeinde Suilly-la-Tour
 Château des Granges (Rhône) in der Gemeinde Le Breuil